Никола Булатовић (Копенхаген, 6. септембар 1972) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац, продуцент, редитељ и певач.

Биографија 
Никола је рођен 6. септембра 1972. године у Копенхагену, од мајке Аните Петерсен и оца Властимира Булатовића. Давне 1977 године још од својих 5 година почео је да се бави певањем. Године 1993. уписао је ФДУ у Београду у класи проф. Миленка Маричића. Дипломирао је након 4 године, 1997. представом „Мали Принц” (монодрама). Следеће године постао је стални члан Позоришта на Теразијама. Од 2007 године, он је отворио свој сопствени студио где се бави синхронизације анимираних и играних садржаја, Blue House d.o.o. где му је и власник, он је такође режисер популарне дечје луткарске серије Шумска школа за РТС 2. Говори такође и дански језик.

Дискографија

ЕП-ови 
 Мама и тата се држе за руке (1980) (ПГП РТБ)
 Време зорта и разоноде (1980) (Дискос) - (А1: Атлетика и А6: Пливач)
 Београдско пролеће 1981 - за децу (1981) (ПГП РТБ) - (А2: Са мном има нека грешка)
 Пргав момак (1983) (ПГП РТБ)
 Није лако бити дете вол. 3 (1985) (Југодиск)
 Распевани пакетић 1986 (1985) (Југодиск) - (А1: Није лако бити дете, А5: Ако мира тако жели, А7: Хеј васпитачице и Б7: Моја прва љубав)
 Звезда љубави (1989) (Југодиск)

Албуми 
 Поздрав из Београда (1999) (ПГП РТС) (А4: Тужан сам ти, Земљо моја)
 Параван (2001) (City Records)
 Сунчане скале ПроМонте 2001 (2001) (BK Sound) (А1: Сад ме пољуби)
 Под сјајем звезда (2003) (Centar Millenium) (ДВД)
 Саша Локнер: Европа Електро Експрес (2004) (ПГП РТС) (А1)
 Музика Београда (2005) (Матез д.о.о.) (А6: Април у Београду)

Позориште

Позориште на Теразијама 
 Бриљантин
 Цигани лете у небо
 Фантом из опере
 Београд - Москва
 Sweet Charity

Мјузикл 
 Ad libitum
 Главо луда
 Чикаго
 Гоље

Филмографија 

|-
| 1996. || Мали кућни графити || Бенд НБ1
|-
| 1999. || Morte di una ragazza perbene || Студент
|-
| 2000. || Sos Laribiancos - I dimenticati || 
|-
| 2000. || Улица добре воље || Цврчак
|-
| 2001. || Сељаци || Армоникаш
|-
| 2001. || Sex Bomb || Тони
|-
| 2002. || Држава мртвих || Солидер
|-
| 2003. || Илка || 
|-
| 2004. || Стижу долари || Биљанин муж
|-
| 2007. || Љубав и мржња || Детектив Ранко
|-
| 2007. || Шумска школа || Меда, Куца (песме)
|-
| 2008. || Ајнштајн || 
|-
| 2015. || Non chiedere perchè || 
|-
| 2016. || Дневник машиновође || Тата
|-
| 2016. || Дневник машиновође || Тата
|-
| 2018. || Убице мог оца || Лука
|-
| 2020. || Преживети Београд || Богдан
|-
| 2022. || Комунистички рај || 
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Рођени 1972.
Српски глумци
Српски певачи
Срби у Данској
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Српски филмски продуценти
Српски гласовни глумци
Српски телевизијски редитељи